Вендорф () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Оре. Подчиняется управлению Эльбе-Хайде.

Население составляет 117 человек (на 31 декабря 2006 года).

Официальный код — 15 3 62 094.

География 
Занимает площадь 6,51 км².

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт